Лос Аилес има више значења:

 Лос Аилес (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аилес (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Аилес (Кваутитлан Искаљи), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Аилес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Аилес, Рио де лос Аилес (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Аилес (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Аилес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Аилес (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику